Iryna Brémond era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Il singolare del torneo di tennis ITF Women's Circuit Wenshan 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Hsieh Su-wei che ha battuto in finale Zheng Saisai 6–3, 6–3.

Teste di serie

  Hsieh Su-wei (Campionessa)
  Zhang Shuai (primo turno)
  Noppawan Lertcheewakarn (primo turno)
  Tamaryn Hendler (quarti di finale)

 Misa Eguchi (secondo turno)
 Varatchaya Wongteanchai (primo turno)
 Qiang Wang (primo turno)
 Ayu Fani Damayanti (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

ITF Women's Circuit Wenshan 2012